Basse-Terre bezeichnet
die Hauptstadt Guadeloupes, siehe Basse-Terre (Stadt)
eine der beiden Hauptinseln Guadeloupes, siehe Basse-Terre (Insel)

Siehe auch:
 Basseterre